Ю́жный проспе́кт — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Южный проспект — улица в пригороде города Анапы — курортном посёлке Витязево.
 Южный проспект — улица в посёлке Дивенский.
 Южный проспект — улица в посёлке Удельная.
 Южный проспект — улица в городе Электросталь.

Украина 
 Южный проспект — улица в городе Кривой Рог.

См. также 
 Южный бульвар
 Южный проезд
 Южная площадь
 Южная улица